Das Japan Open 1999 war ein Damen-Tennisturnier in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 10. bis 18. April 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in der Präfektur Tokio